Lemont può riferirsi a diversi comuni degli Stati Uniti:
Lemont – comune dell'Illinois
Lemont – comune della Pennsylvania

Pagine correlate 
Le Mont (disambigua) – pagina di disambiguazione